Siete Aguas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Siete Aguas (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Siete Aguas (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar